Gouvernement Filat peut désigner ces gouvernements moldave :
 gouvernement Filat I du  au  ;
 gouvernement Filat II du  au .